Кубок Угорщини з футболу 2022–2023 — 83-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул захищає Ференцварош.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 лютого 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|7 лютого 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 лютого 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 лютого 2023

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 лютого 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 березня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 березня 2023

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 квітня 2023

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Угорщини на soccerway

2022—2023
Угорщина
Угорщина
2022 в угорському спорті
2023 в угорському спорті